Московский сельсовет:
 Московский сельсовет — в Дюртюлинском районе Башкортостана
 Московский сельсовет — Изобильненском районе Ставропольского края
 Московский сельсовет — Усть-Абаканском в Хакасии

 упразднённые
 Московский сельсовет — в Ленинском районе Московской области (1983—1994)